DAS eller das har flere betydninger:
 Das - lokum
 Das (månekrater)
 Das (efternavn) - almindeligt indisk efternavn. (fx Divya Das Andersen)
 Distribueret antennesystem (eng. distributed antenna system, DAS)